Дмитрий Владимирович Марущак (род. 13 ноября 1980 года, Ташкент, Узбекская ССР) — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по фристайлу на Олимпиадах в Турине и в Ванкувере. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Тренируется у Евгения Браиловского, выступал за ВФСО «Динамо», ЭШВСМ, город Москву и Тверскую область.

С 2000 года входил в состав сборной команды России. Завершил карьеру после сезона 2009/10.

Спортивные достижения 
 чемпион России в 2003 и 2010 годах;
 серебряный призёр чемпионата России 2009 года;
 участник зимних Олимпиад 2006 и 2010 годов.

Зимние Олимпийские игры

Ссылки 
 
 
 
 

Фристайлисты по алфавиту
Мастера спорта России международного класса
Фристайлисты России
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года